Етна има више значења:
 Етна
 Етна (Вајоминг)
 Етна (Охајо)
 Етна (Калифорнија)
 Етна (Пенсилванија)